Moran kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Moran (Kansas)
Moran (Texas)

Maar ook naar:
Moran (Israël)